Наградата „Златен венец“ () е международна литературна награда, присъждана от организационния съвет на фестивала „Стружки вечери на поезията“. Тя е една от най-престижните международни награди за поезия в света.

Присъжда се за най-добра поетична творба на участниците.

История 
Наградата е учредена през 1966 г. До 1971 г. е присъждана за най-добра непубликувана песен, прочетена на фестивала. От 1971 г. наградата „Златен венец“ се присъжда за цялостна поетична творба..

Наградата представлява уникален ръчно изработен златен венец по дизайн на македонския художник и график Димче Протуджер, който тогава е бил член на фестивалния съвет. Освен венеца, организаторите на фестивала издават представителна книга с поезия от носителя на наградата в оригинал и в превод на македонски литературен език.

Наградата се връчва на международното поетично представяне „Мостове“ на устието на река Черни Дрин в Струга (оттичането ѝ от Охридското езеро) пред хилядна публика.

Носители на наградата

Източници 

Литературни награди
Награди на Северна Македония
Култура на Северна Македония